Tubod (Lanao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte;
 Tubod (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte.